

Cinema
Reputation – film del 1917 diretto da John B. O'Brien
Reputation – film del 1921 diretto da Stuart Paton

Musica
Reputation – album di Dusty Springfield del 1990
Reputation – album di Taylor Swift del 2017